Matt Hussey (né le  à New Haven, Connecticut aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière en club
Il est choisi lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1998 en , , par les Penguins de Pittsburgh.
Il rejoint les Red Wings de Détroit en 2006.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999 ||Badgers du Wisconsin || NCAA ||37||10||5||15||18||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1999-2000 ||Badgers du Wisconsin ||NCAA ||35||5||11||16||8||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2000-2001 ||Badgers du Wisconsin ||NCAA ||40||9||11||20||24||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2001-2002 ||Badgers du Wisconsin ||NCAA ||39||18||15||33||16||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2002-2003 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton|| LAH ||69||12||11||23||28||2||0||0||0||0
|-
|2003-2004 ||Penguins de Wilkes-Barre/Scranton||LAH ||55||2||1||3||6||6||2||2||4||0
|-
|2003-2004 ||Penguins de Pittsburgh ||LNH ||3||2||1||3||0||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2004-2005 ||Penguins de Wilkes-Barre/Scranton||LAH ||80||16||14||30||19||10||1||2||3||2
|-
|2005-2006 ||Penguins de Wilkes-Barre/Scranton||LAH ||65||21||30||51||34||9||1||0||1||0
|-
|2005-2006 ||Penguins de Pittsburgh ||LNH ||13||0||1||1||0||- ||- ||- ||- ||- 

|-
|2006-2007 || Griffins de Grand Rapids||LAH ||75||15||29||44||36|| 6||1 ||1 || 2 ||2
|-
|2006-2007 ||Red Wings de Détroit ||LNH ||5||0||0||0||2||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Monsters du lac Érié ||LAH ||37 ||8 ||8 ||16 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Jokerit Helsinki ||SM-liiga ||11 ||0 ||3 ||3 ||4 || 11|| 0|| 0|| 0||0
|-
|2008-2009 || Straubing Tigers || DEL || 48 || 16 || 27 || 43 || 48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||ERC Ingolstadt || DEL || 51|| 20|| 20|| 40|| 26|| 9|| 1|| 3|| 4|| 6
|-
|2010-2011 || ERC Ingolstadt || DEL || 51|| 15|| 15|| 30|| 36|| 4|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
|2011-2012 || Straubing Tigers || DEL || 42|| 22|| 23|| 45|| 10|| 8|| 2|| 2|| 4||4
|-
|2012-2013 || Straubing Tigers || DEL ||33 ||6 ||9 ||15 ||28 ||6 ||2 ||1 ||3 ||0
|-
|2013-2014 || Thomas Sabo Ice Tigers || DEL ||14 ||2 ||10 ||12 ||18 ||3 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2015-2016 || IceMen d'Evansville || ECHL ||8 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || HKm Detva || 1. liga ||5 ||0 ||3 ||3 ||2 ||7 ||2 ||5 ||7 ||14
|-
|2016-2017 || Rouen hockey élite 76 || Ligue Magnus ||44 ||5 ||10 ||15 ||14 ||19 ||5 ||6 ||11 ||6

|21 ||2 ||2 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-

Références

Naissance en mai 1979
Naissance à New Haven
Joueur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Badgers du Wisconsin
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du EHC Straubing Tigers
Joueur du ERC Ingolstadt
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur des IceMen d'Evansville